Atenàgores (Arystocles Spiru), patriarca de Constantinoble.
 Atenàgores, personatge que hauria escrit un treball sobre agricultura.
 Atenàgores fou un filòsof i apologista cristià.
 Atenàgores, metge grec.
 Atenàgores de Cumes, filòsof platònic.
 Atenàgores de Macedònia, general macedoni.
 Atenàgores de Milet, general grec.
 Atenàgores de Samos, polític de l'illa de Samos.
 Atenàgores de Siracusa, magistrat de Siracusa.